

Sigle 
 Banca Popolare di Verona  – ex banca italiana

Codici 
 bpv – codice ISO 639-3 della lingua bia marid